

Январь 
 Лиутпранд, король лангобардов (712—744).

Апрель 
 16 апреля — Аль-Валид II ибн Язид, омейядский халиф (743—744).

Сентябрь 
 25 сентября — Язид III ибн аль-Валид, халиф из династии Омейядов (744).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Агипранд, герцог Сполето (742/743—744).
 Бага-тархан, правитель сары-тюргешей и каган Тюргешского каганата (739—742).
 Баудолин, святой отшельник Алессандрийский.
 Гильдепранд, король лангобардов (744).
 Рагинтруда, королева лангобардов (744).
 Хуохинг, знатный франк алеманнского происхождения.
 Хэ Чжичжан, китайский поэт времен империи Тан.
 Яш-Майю-Чан-Чак, правитель Саальского царства со столицей в Наранхо.

0744
Умершие в 744 году